Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Stefan Ehrenkreutz − polski orientalista, działacz polonijny
 Cezaria Baudouin de Courtenay Ehrenkreutz Jędrzejewiczowa − polska etnolog i historyk sztuki
 Stefan Ehrenkreutz − polski historyk prawa